Теракты в Эс-Сувейда — серия взрывов смертников и вооруженных нападений, которые происходили на территории и в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда 25 июля 2018 года. По приблизительной оценке, в терактах погибло 258 человек и было ранено более 200. Ответственность за теракты взяло на себя Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), Местные наблюдатели полагают, что за нападением стоит правительства Асада.

Ход событий 
Первые нападения были осуществлены на оборонные позиции города. После исчерпания запасов боеприпасов террористы детонировали пояса шахидов. Сирийское арабское информационное агентство сообщило о двух отдельных нападениях смертников в Сувейде и ликвидации ещё двух нападавших перед тем, как те успели подорваться, и о задержании ещё одного. Группы боевиков также совершили скоординированные нападения в нахии Эль-Мушаннаф, получив временный контроль над несколькими населенными пунктами, и захватив заложников. Одновременному нападению подверглись 7 населённых пунктов. Каждое поселение атаковало около 50 террористов. Сообщается о случае, когда террористы постучались в дверь дома, притворившись гостями. Открывшему дверь вонзили нож в сердце, затем террористы убили всех кроме мальчика и девочки, чтобы те увидели, как жестоко убивают их отцов, братьев и сестер, и потом могли рассказывать об этом, вселяя страх в других людей. Террористы убивали гражданских лиц при отсутствии в поселениях армии, государственных силовых структур и даже личного вооружения у жителей. Население имело на вооружении мелкокалиберное оружие, однако за день до нападений все оружие было конфисковано государственными структурами. В ночь террористических нападений в поселениях отсутствовало электроснабжение. Армию и силы гражданской обороны, которые раньше занимали позиции в городе, за несколько дней до нападений были передислоцированы. Сообщается, что силы ИГИЛ не присутствовали в городе, однако в результате заключенного перемирия они были перевезено в горную местность Эс-Сувейди. На следующий день после нападений государство восстановило контроль над населёнными пунктами с привлечением Военно-воздушных сил Сирии.

Самоподрывы на территории овощного рынка стали причиной по меньшей мере 38 жертв.

Жертвы 
Сначала глава Сувейдского отдела здравоохранения сообщил о 96 погибших и 176 раненых в общей сложности. Впоследствии чиновник сообщил о большем количестве жертв, сказав о 215 погибших и 180 раненых в ходе нападений. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (организация со штаб-квартирой в Великобритании) сообщила о 255 смертей, из которых 142 гражданские лица, 113 силовиков, а также о 63 погибших боевиков ИГИЛ. Более 200 человек получили ранения.

Организаторы 
Сирийские власти заявили, что ответственность за нападение в Эс-Сувейде несёт ИГИЛ, но местные наблюдатели полагают, что за терактом стоит правительство Асада, которое таким образом мстит жителям Эс-Сувейды за то, что они отказываются воевать. Так, незадолго до теракта при невмешательстве жителей Эс-Сувейды через территорию селения прошли члены организации «Белые каски», отступавшие после победы правительственных войск в ходе наступления в Дераа, впоследствии «Белые каски» пересекли границу Сирии и эвакуировались в Израиль и Иорданию.

Последствия 
Губернатор Эс-Сувейды Амер аль-Эши сообщил, что правопорядок в городе был восстановлен уже к вечеру. Государственный телеканал " Ихбария ТВ сообщил, что военно-воздушные силы совершили серию бомбардировок захваченных организацией ИГИЛ поселений аль-Матуна, Дума и Тима.

Международная реакция 
Саад аль-Хамал, председатель комитета арабских соотношений египетского парламента, осудил террористические атаки, одновременно выразив мнение, что международное вмешательство во внутренние дела Сирии «служит ширмой для террористов».

Примечания 

2018 год в Сирии
Гражданская война в Сирии
Июль 2018 года
События 25 июля
Террористические акты 2018 года